Бусс:

Топоним 
 Бусс — остров-призрак, наносимый на карты Северной Атлантики.
 Бусс () — коммуна во Франции, регион Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент Мозель.

Персоналии 
 Бусс, Андрей Андреевич (1911—1980) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Бусс, Беньямин (род. 1977) — немецкий музыкант, известен под псевдонимом Мэттью Грейвульф.
 Бусс, Василий Андреевич (1922—1999) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Бусс, Владимир Викторович (род. 1978) — российский футболист, теннисный тренер.
 Бусс, Энрике Адриано (род. 1986) — бразильский футболист.
 Бусс, Эрнст (1843—1928) — протестантский богослов и поборник миссионерства.

См. также 
 Бус